Straßdorf ist der Name folgender Orte:

 Straßdorf (Abtsgmünd), Ortsteil von Abtsgmünd im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Straßdorf (Schwäbisch Gmünd), Stadtteil von Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Straßdorf (Schwarzenbach am Wald), Ortsteil von Schwarzenbach am Wald im Landkreis Hof, Bayern
 Strážov (Ralsko) (Straßdorf), Wüstung in der Gemeinde Ralsko, Tschechien